Suzanne et les Vieillards est un épisode biblique qui figure dans la version deutérocanonique du Livre de Daniel. L'expression peut aussi faire référence à :

 Suzanne et les Vieillards (le Tintoret)
 Suzanne et les Vieillards (Véronèse)
 Suzanne et les Vieillards (Rembrandt)
 Suzanne et les Vieillards (film, 1912)